Přírodní thulium (69Tm) je tvořeno jediným izotopem, 169Tm, což jej řadí mezi monoizotopické prvky. Bylo také popsáno 37 radioizotopů, s nukleonovými čísly 143 až 181, a řada jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 171Tm (poločas přeměny 1,92 let), 170Tm (128,6 dne), 168Tm (93,1 d), 167Tm (9,25 d) a 172Tm (63,6 hodin). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 31 hodin, většina pod 4 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 168 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy erbia, zatímco u 170Tm a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na ytterbium.

Seznam izotopů

Reference 

thulium
Thulium